Parafia Przemienienia Pańskiego w Trzcinicy − parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Jasło Zachód. Parafię erygowano w 1480.

Parafia ma dwa kościoły: zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Doroty z 1551 – pełni rolę kościoła filialnego i murowany kościół parafialny z końca XX wieku.

Historia 
W latach 1984–1987 wybudowano nowy, murowany kościół parafialny pod wezwaniem Przemienia Pańskiego. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup przemyski Ignacy Tokarczuk w dniu 11 listopada 1987. Kościół został konsekrowany 5 maja 2019 roku przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.

Bibliografia 
 Małgorzata Madej, Trzcinica - historia wsi, parafii i szkoły w zarysie, Tuchów 2006,

Linki zewnętrzne 
 Informacje o parafii na stronie diecezji rzeszowskiej

Parafie diecezji rzeszowskiej
Parafie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
Religia w gminie wiejskiej Jasło
Trzcinica (województwo podkarpackie)